Pfarrdorf steht für:

 Pfarrdorf (Siedlungstyp), eine Dorfform

Ortschaften:
 Pfarrdorf (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Bloke (deutsch Pfarrdorf), Gemeinde in Region Notranjska, Slowenien

Siehe auch:
 Pfarrsdorf